Por Hospital del Tórax puede referirse a uno de los siguientes centros hospitalarios:

Hospital del Tórax (Tarrasa)
Hospital del Tórax (Santiago de Chile)
Hospital del Tórax (Santa Cruz de Tenerife, España)